een titel die in Nederland lange tijd een algemene naam voor supermarkt is gebleven door het oprichten van zelfbedieningswinkels door onder anderen Dirk Kat en Willem Groenwoudt
 de naam van verschillende 'vroege' supermarkten in Nederland, opgericht door Dirk Kat in Velsen-Noord in 1948, zie DekaMarkt. 
 in 1950 in Bussum, zie Groenwoudt